Аленкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Аленкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Аленкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни